Rebricea:
 Rebricea, o localitate în județul Vaslui, Moldova, România
 Măcrești (Rebricea), Vaslui

 Râul Rebricea, un curs de apă, afluent al râului Bârlad
 Râul Rebricea Seacă, un curs de apă, afluent al râului Rebricea
 Râul Cocora, Rebricea, un curs de apă, afluent al râului Rebricea

Vezi și 
 Rebra
 Rebrișoara
 Rebreanu

Toponime românești